Чемпіонат Європи з баскетболу 2009 — 36-й Чемпіонат Європи з баскетболу проходив з 7 по 20 вересня 2009 у шести містах Польщі. У фінальній стадії взяли участь 16 національних збірних. За результатами турніру визначилися шість команд-учасниць чемпіонату світу з баскетболу 2010 в Туреччині.

Стадіони 
Сім міст приймали чемпіонат.

Перший раунд

Група А

Група В

Група С

Група D

Другий раунд

Група E

Група F

Плей-оф 

Турнір за 5-е місце

Підсумкове становище

Символічна збірна турніру 
 Васіліс Спануліс
 Мілош Теодосич
 Руді Фернандес
 Еразем Лорбек
 Пау Газоль (MVP)

Посилання 

 Євробаскет 2009  

2009
2009 у баскетболі
Вересень 2009